Rock může být :

 Rock – hudební žánr
 Acid rock
 Art rock
 A capella rock
 Blues rock
 Experimentální rock
 Folkrock
 Glam rock
 Gothic rock
 Hard rock
 Indie rock
 Instrumental rock
 Jazz rock
 Jižanský rock
 Latin rock
 Medieval rock
 Noise rock
 Progressive rock
 Psychedelic rock
 Pop rock
 Post-rock
 Rock and roll
 Space rock
 Stoner rock
 Synth rock

geografický název
 Ayers Rock – velká monolitická skála v Austrálii v Severní teritoriu
 Bass Rock – ostrov ve Skotsku
 Little Rock – hlavní město amerického státu Arkansas
 Mill Rock Island – neobydlený ostrov mezi Manhattanem a částí Queens v americkém městě New York ve stejnojmenném státě
 Rock of Cashel – irský hrad

v kultuře
 Camp Rock – americký televizní film z roku 2008
 Deep Purple in Rock – album skupiny Deep Purple
 Let There Be Rock – dvě různá hudební alba se stejným názvem
 Masters of Rock – český hudební festival
 Masters of Rock (rozcestník) – alba různých interpretů
 Rock Bottom – píseň
 Rock am Ring – německý hudební festival
 Rock Island (album) – album skupiny Jethro Tull
 Rock for People – český hudební festival
 Rock in Rio – brazilský hudební festival
 Rock in Rio (album) – album skupiny Iron Maiden
 Rock the Night – singl švédské hard rockové skupiny Europe
 Rock to the Rock – album Boba Marleye a skupiny The Wailers
 Rock Your Body – singl Justina Timberlakea z debutového alba Justified
 Valmez rock city – album skupiny Mňága a Žďorp
 We Will Rock You'' – hudební skladba Briana Maye
 Rocks (album) – album skupiny Aerosmith z roku 1976

v informatice a výpočetní technice
 Rock Ridge – rozšíření souborového systému ISO 9660
 War Rock – počítačová hra

jiné významy
 Barel rock – česká hudební skupina
 Rock and Roll Hall of Fame – hudební muzeum v Clevelandu v Ohiu
 Rock identitaire français – neformální národně-pravicové francouzské hudební hnutí

lidé
 Chris Rock (* 1965) – americký herec
 The Rock (* 1972) – Dwayne Johnson, americký herec
 Bernhard Röck (* 1996) – rakouský sportovní lezec, bratr Magdaleny Röck
 Magdalena Röck (* 1994) – rakouská sportovní lezkyně
 Margaret Rock (1903–1983) – britská matematička

Externí odkazy